

Code 

ANY est un code qui peut faire référence à :
 .

Toponyme 

 Any, une ancienne commune de l'Aisne, maintenant intégrée dans Any-Martin-Rieux ;
 Any-Martin-Rieux, une commune de l'Aisne.

Abréviation 
Any est une abréviation qui peut faire référence à :
 Any (où Any est l'abréviation de Állami Nyomda), une entreprise hongroise.

Abréviation